Das WTT Contender Tunis 2021 war das fünfte Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Es fand vom 24. bis 30. Oktober 2021 im tunesischen Tunis statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 WTT Contender Tunis 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 26. Oktober 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 26. Oktober 2021)

Sportveranstaltung in Tunis
Tischtenniswettbewerb in Tunesien
Tischtennisveranstaltung 2021